Banaat, een geografische en historische regio in Centraal-Europa op het grondgebied van Roemenië, Servië (Vojvodina) en Hongarije.
Banat (India), een plaats in Uttar Pradesh, India